Rheinbogenlauf steht für:

 Rheinbogenlauf Köln, eine Laufveranstaltung in Köln-Weiß
 Rheinbogenlauf Monheim, eine Laufveranstaltung in Monheim am Rhein